Cheyne es un apellido que puede referirse a:
 John Cheyne (1777-1836), médico y cirujano escocés.
 Ricardo Niniano Cheyne (1798-1872), médico escocés que trabajó en Colombia.
 William Watson Cheyne (1852-1932), cirujano y bacteriólogo británico.
 George J. G. Cheyne (1916-1990), hispanista inglés y estudioso de la figura de Joaquín Costa.

También puede referirse a:
 Cheyne Capital.